Kraken, ou The Kraken Black Spiced Rum, est une marque de rhum noir.

La marque, créée en 2010, est distribuée aux États-Unis par . Elle est nommée d'après la créature légendaire.

Le rhum de base est originaire de Trinité-et-Tobago et distillé à partir de mélasses naturellement douces fabriquées à partir de canne à sucre cultivée localement. Le rhum est âgé d'un à deux ans puis mélangé avec onze épices comme de la cannelle, du gingembre, de la girofle et de la vanille.

La bouteille est dessinée d'après les bouteilles de rhum de l'époque victorienne, avec deux poignées de suspension.

Liens externes 
 

Marque de rhum
Entreprise ayant son siège à Trinité-et-Tobago